

Geografia

Austria 
 Weißbach bei Lofer – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See

Niemcy 
 Weißbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Hohenlohe
 Weißbach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Osoby 
 Giso Weißbach – niemiecki aktor
 Hans-Jürgen Weißbach – niemiecki socjolog
 Herbert Weißbach – niemiecki aktor
 Teresa Weißbach – niemiecka aktorka

Zobacz też 
 Langenweißbach
 Weisbach
 Weißenbach